Сьрода-Слёнска:

 Сьрода-Слёнска — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Сьродский повят.
 Сьрода-Слёнска — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сьродский повят, Нижнесилезское воеводство.